Lu-feng může být:

 Lu-feng (městský okres) (čínsky 陆丰市, pchin-jinem Lùfēng) – městský okres v provincii Kuang-tung Čínské lidové republiky
 Lu-feng (okres) (čínsky 禄丰县, pchin-jinem Lùfēng) – okres v provincii Jün-nan Čínské lidové republiky